Folkes ist der Familienname folgender Personen:

 Cheston Folkes (1863–1941), US-amerikanischer Politiker
 Martin Folkes (1690–1754), englischer Mathematiker und Numismatiker
 Steve Folkes (1959–2018), australischer Rugby-League-Spieler und -Trainer
 Warren Davis Folkes (1898–1997), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Folke

 Fowkes